Такмичење у троскоку за мушкарце на Олимпијским играма 2008.  одржано је на Олимпијском стадиону у Пекингу.

За такмичење се квалификовало 39 такмичара из 26 земаља, који су подељени у две групе А са 19 и Б са 20 такмичара.

Квалификације за пласман међу 12 финалиста одржане су 18. августа са почетком у 10:00 за обе групе, док је финале одржано 21. августа у 21:45 часова по локалном времену.

Норме за учешће на играма су биле А = 17,10 метара постигнута у периоду од 1. јануара 2007. и Б = 16,80 м. у истом периоду. Квалификационе норме је установио ИААФ

Рекорди пре почетка такмичења 
Стање 17. августа 2008.

Освајачи медаља 

На такмиччењу је оборен један национални рекорд (Бахаме), два лична и четири рекорда сезоне тројице такмичара.

Резтултати

Квалификације 
Квалификациона норма за финале је била 17,10 метара. Норму је прескочило свих 12 такмичара који су ушли у финале. (КВ)

Финале

Референце

Види још 
 Троскок
 Освајачи олимпијских медаља у атлетици — троскок за мушкарце

Атлетика на Летњим олимпијским играма 2008.
Троскок на Летњим олимпијским играма